Батник (разговорное, от  — «пуговица, кнопка») — вид рубашки или кофты.
 Батник (разговорное, от файлового расширения .bat от  — «пакет») — пакетный файл.

Примечания